Адмет (, Admetos) може да се отнася за:

 Адмет, син на Ферес, цар на Фере в Тесалия
 Адмет (син на Авгей), боец от Троя в Троянската война, убит от Филоктет
 Адмет (Епир), цар на молосите в Античен Епир (пр. 470–430 пр.н.е.)
 Адмет (генерал), македонски офицер на Александър Македонски
 Адмет (македонец), убит по заповед на Филип V
 Адмет (поет), гръцки поет на епиграми от 2 век.
 Адмето, опера от Хендел за Адмет

Вижте също 
 Адмета